

Patronyme 

 Albertina Rasch (1891–1967), une danseuse et chorégraphe américaine.
 Carlos Rasch (1932-2021), un romancier de science-fiction allemand.
 Christophe Rasch (1967-), un homme d'affaires d'origine suisse et néo-zélandaise.
 Gabriel Rasch (1976-), un coureur cycliste puis directeur sportif norvégien.
 Georg Rasch (1901-1980), un mathématicien danois.
 Hermann Rasch (1914-1974), un militaire allemand.
 Jesper Rasch (1998-), un coureur cycliste néerlandais. 
 Lilo Rasch-Naegele (1914-1978), une artiste-peintre allemande.
 Mahmoud Bodo Rasch (1943-), un architecte allemand.
 Otto Rasch (1891-1948), un militaire nazi allemand.
 Peder Rasch (1934-1988), un céiste danois.

Sciences 
 (90397) Rasch, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Le modèle de Rasch, une méthode d'analyse de données statistiques.